Schwalten ist der Ortsname von

 Schwalten (Rückholz), Ortsteil der Gemeinde Rückholz, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Schwalten (Seeg), Ortsteil der Gemeinde Seeg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Diese beiden Ortsteile sind benachbart, der erste enthält auch die Schwaltenmühle.